A 2021-es holland labdarúgó-szuperkupa (hollandul Johan Cruijff Schaal) a kupa 25. kiírása volt; egy labdarúgó mérkőzés a 2020–21-es holland bajnokság és a 2020–21-es Holland Kupa győztese, az Ajax és a PSV Eindhoven között. Miután az amszterdami csapat mindkét hazai versenysorozatot megnyerte a 2020–21-es idényben, a PSV a bajnokság második helyezettjekémnt vett részt a Szuperkupa-mérkőzésen.

A mérkőzést 2021. augusztus 7-én rendezték az Johan Cruijff Arénában, a PSV pedig fölényes, 4–0-s győzelemmel nyerte el a trófeát.

Ez volt Björn Kuipers utolsó hivatalos mérkőzése.

A mérkőzés

Részletek

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek
 Holland labdarúgó-szuperkupa

Holland labdarúgás
Nemzeti labdarúgókupák
PSV Eindhoven
AFC Ajax
holland szuperkupa